

Nom de famille 

 André Hough (1983-), joueur de rugby à XV sud-africain.
 Derek Hough (1985-), danseur, chorégraphe, musicien américain
 Jerry F. Hough (1935-), politologue américain.
 John Hough (1941-), réalisateur britannique.
 Julianne Hough (1988-), danseuse, actrice et chanteuse américaine
 Romeyn Beck Hough (1857–1924), médecin et botaniste américain
 Stephen Hough (1961-), pianiste et compositeur classique britannique

Autres noms 
 Jackie Fayter-Hough (1951-), joueuse de tennis britannique.

Toponyme 
 Hough, localité d'Angleterre située dans le comté de Cheshire ;
 Hough, census-designated place américaine située en Oklahoma.

Autres 
 Transformée de Hough
 Transformée généralisée de Hough

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme